Zarqa guvernement () är ett av Jordaniens tolv guvernement (muhafazah).  Den administrativa huvudorten är Zarqa. Guvernementet gränsar mot guvernementen Mafraq, Jerash, Madaba och Amman. 

Guvernementet har 764 650 invånare och en yta på 4 080 km², inom guvernementet ligger de historiska ökenslotten Quseir Amra, Qasr Azraq, Qasr Hallabat och Qasr Hammam Assarah.

Administrativ indelning 
Guvernementet är indelat i fyra administrativa enheter (Nahia):  
 Al-Azraq
 Az-Zarqa
 Birin
 As-Sukhnah

Källor

Externa länkar 
 Statoids - Jordanien 

 

Jordaniens geografi